Juniorski prvaci Hrvatske u nogometu za sezonu 2016./17. su bili nogometaši Lokomotive iz Zagreba.

Prva liga

Drugi rang

Završnica prvenstva nogometnih središta 
Igrano u Splitu od 21. do 25. lipnja 2017.

 
 slobodnadalmacija.hr  
 sportarena.hr  
 sofascore.com  
 glas-slavonije.hr

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske za kadete 2016./17.
 Prvenstvo Hrvatske za pionire 2016./17.

Izvori 
 prvahnl.hr, 1. HNL Juniori, pristupljeno 22. svibnja 2017.
 scoresway.com, 1. HNL Juniori, pristupljeno 22. svibnja 2017.
 nk-osijek.hr, Juniori I - 1. HNL ,  pristupljeno 22. svibnja 2017. 
 nkistra1961.hr, Juniori U-19 – tablica i rezultati 2016./2017. , pristupljeno 22. svibnja 2017. 
 

2016-17
j-p